Сержиу Мигел Морейра Паулинью (, род.  в Оэйраше, Португалия) — португальский профессиональный шоссейный велогонщик. Серебряный призёр летних Олимпийских игр 2004 года в групповой гонке.

Победы

Статистика выступлений на Гранд Турах

Примечания

Ссылки 
 
 

Велогонщики Португалии
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2004 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2004 года